Steve Forrest – były perkusista zespołu Placebo
 Steve Forrest – amerykański aktor telewizyjny i filmowy